

Géographie 
 Mont Rundle, montagne canadienne.

Patronyme 
 Sophie Rundle (né en 1988), actrice anglaise.
 Tony Rundle (né en 1939), homme politique australien.